

Geografia

Austria 
 Hirtenberg – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Baden

Niemcy 
 Hirtenberg – szczyt

Inne 
 Hirtenberg – ród